Aaskereia steht für:
 nordische Bezeichnung für die Wilde Jagd
 Aaskereia (Band), eine Metal-Band aus Karlsruhe